Сурские Вершины — село в составе Ленинского городского поселения Барышского района Ульяновской области.

География 
Находится на реке Сура на расстоянии 31 км на юг-юго-запад по прямой от районного центра города Барыш.

История
В 1913 году в селе было учтено 73 двора и 505 жителей, церковь и школа. В 1990-е годы работал СПК "VI съезд Советов".

Население
Постоянное население составляло 132 человека в 2002 году (94% русские), 77 по переписи 2010 года.

Достопримечательности 

 Охотничий заказник «Сурские вершины».
 Исток реки Сура
 Озеро Светлое

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Барышского района